Baška (Csehország)
Baška (Horvátország)

Kapcsolódó szócikkek 
Baska